Хосе Руперто Монагас Орьяч,  (Арагуа-де-Барселона, Ансоатеги, Венесуэла,  — , Арагуа-де-Барселона, Ансоатеги, Венесуэла) — президент Венесуэлы в 1869—1870 годах. Сын генерала Хосе Тадео Монагаса.

Биография 
Родился в семье генерала (и будущего президента страны в 1851—1855 годах) Хосе Тадео Монагаса.

В 1857 году, будучи представителем города Матурина, подписал апрельскую Конституцию того же года (фактически — поправки, позволяющие продлить срок президентства до 6 лет). В марте следующего года, в ходе начавшейся гражданской войны, был назначен командующим гарнизоном Арагуа-де-Барселоны, однако, несмотря на публичную поддержку президента Хулиана Кастро, был заподозрен в нелояльности, арестован и посажен в тюрьму Пуэрто-Кабельо.

В июле 1868 года, после триумфа «синей революции», начал военную карьеру — был назначен командующим армией либералов. В этой должности в августе возглавил наступление на крупный порт Пуэрто-Кабельо. Оттуда продолжал руководить «Западным Союзом» (Campaña de Occidente) войск либералов, одержавшим победу над так называемой Лигой Запада (Liga de Occidente), войсками консерваторов. В ходе кампании освободил города Сан-Карлос и Баркисимето.

«Синяя партия», альянс консерваторов и либералов, получила две фракции, которые возглавили Хосе Руперто Монагас и Доминго Монагас Марреро, своим двоюродным братом, сыном Хосе Грегорио Монагаса.

После неожиданной смерти президента Х. Т. Монегаса в 1868 году, внутренние противоречия у «синих» резко обострились. Хосе Руперто вновь занял должность командующего армией. На Внеочередном Конгрессе, состоявшемся в 1869 году, между Хосе Руперто и его кузином Доминго выбирался новый глава партии и страны. Выбор был сделан в пользу Хосе Руперто, Доминго Монагас был избран вице-президентом.

Попытки Хосе Руперто прекратить гражданскую войну оказались безрезультатными.

В начале 1870 года в обстановке растущего хаоса и анархии прошли президентские выборы, на которых Х. Р. Монегнас одержал победу. Однако Конгресс Венесуэлы отказался утвердить его на посту президента, формально сославшись на неполноту представленных списков избирателей.

В феврале того же года произошло вторжение в страну войск бывшего президента Антонио Гусмана Бланко. 27 апреля его войска взяли Каракас, после чего Х. Р. Монагас подписал капитуляцию и оставил общественную деятельность, вернувшись в свои владения в Арагуа-де-Барселона.

Семья 
Братья — Хосе Грегорил Монагас Орьяч, Симон Антонио Монагас Орьяч и Хосе Тадео Монагас Орьяч. Сестра — Висента Монагас Орьяч.

Был женат на Эсперансе Эрнандес.

Сын — Карлос Монагас Марреро, дочь — Луиса Тереса Орьяч Монагас.

Примечания

Ссылки 
 José Ruperto Monagas
 José Ruperto Monagas
 Monagas Oriach, José Ruperto (1831—1880).
 José Ruperto Monagas
 José Ruperto Monagas (1869—1870)
 Presidencia de José Ruperto Monagas (1868—1870)
 Independencia-200

Генералы Венесуэлы XIX века
Политики Венесуэлы XIX века
Президенты Венесуэлы
Министры обороны Венесуэлы